Il doppio del torneo di tennis Bukhara Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Aleksej Kedrjuk e Orest Tereščuk che hanno battuto in finale Rohan Bopanna e Kyu-Tae Im 5-7, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Lovro Zovko (quarti di finale)
 Aleksej Kedrjuk /  Orest Tereščuk (Campioni)

 Xavier Audouy /  Nicolas Renavand (quarti di finale)
 Adrian Cruciat /  Denis Macukevič (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bukhara Challenger 2005